Old Union ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Old Union (Arkansas)
 Old Union (Mississippi)
 Old Union (Bowie County, Texas) (verlassen)
 Old Union (Limestone County, Texas)
 Old Union (Tarrant County, Texas)